Това е списък с епизодите на анимационния сериал „Бен 10: Извънземна сила“ с оригиналните излъчвания в България.

Бен и космическата десетка: Извънземна сила